Stenersen ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Stenersen (1899–1978), norwegischer Leichtathlet, Unternehmer und Buchautor
 Sten Stenersen (* 1988), norwegischer Radrennfahrer
 Sverre Stenersen (1926–2005), norwegischer nordischer Kombinierer
 Torstein Stenersen (* 1988), norwegisch-schwedischer Biathlet

Stenersen ist der Firmenname folgender Unternehmen:
Rederiet Stenersen, norwegische Reederei